Tianping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianping (socken i Kina, Guangxi), 
 Tianping (socken i Kina, Guizhou), 
 Tianping (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar